Pokrowski (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Petrowitsch Pokrowski (1898–1979), sowjetischer General
 Boris Alexandrowitsch Pokrowski (1912–2009), russischer Opernregisseur
 Dmitri Viktorowitsch Pokrowski (1944–1996), russischer Musiker
 Iossif Alexejewitsch Pokrowski (1868–1920), Rechtswissenschaftler des russischen Kaiserreichs
 Jaroslaw Jewgenjewitsch Pokrowski (1928–2014), russischer Physiker
 Konstantin Dorimedontowitsch Pokrowski (1868–1944), russischer Astronom, Astrophysiker und Hochschullehrer

 Nikolai Nikolajewitsch Pokrowski (1865–1930), russischer Politiker

 Wassili Iwanowitsch Pokrowski (1839–1915), russischer Ökonom und Statistiker
 Wladimir Alexandrowitsch Pokrowski (1871–1931), russisch-sowjetischer Architekt, Restaurator und Hochschullehrer

 Orte in Russland
 Pokrowski (Altai), Siedlung in der Region Altai
 Pokrowski (Belgorod), Weiler in der Oblast Belgorod
 Pokrowski (Sewsk), Siedlung im Rajon Sewsk, Oblast Brjansk
 Pokrowski (Trubtschewsk), Siedlung im Rajon Trubtschewsk, Oblast Brjansk
 Pokrowski (Abinsk), Weiler im Rajon Abinsk, Region Krasnodar
 Pokrowski (Otradnaja), Weiler im Rajon Otradnaja, Region Krasnodar
 Pokrowski (Medwenka), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Pokrowski (Prjamizyno), Weiler im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Pokrowski (Sudscha), Weiler im Rajon Sudscha, Oblast Kursk
 Pokrowski (Mari El), Weiler (potschinok) in der Republik Mari El
 Pokrowski (Snamenskoje), Siedlung im Rajon Snamenskoje, Oblast Orjol
 Pokrowski (Trosna), Siedlung im Rajon Trosna, Oblast Orjol
 Pokrowski (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan
 Pokrowski (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow
 Pokrowski (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Pokrowski (Tatarstan), Siedlung in der Republik Tatarstan

Siehe auch:
 Pokrowskoje